Веймар, Ваймар ():

 Веймар — город окружного подчинения в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Веймар — железнодорожная станция в городе окружного подчинения Веймар в Германии, в федеральной земле Тюрингия.
 Ваймар — посёлок в Германии, в федеральной земле Гессен.
 Веймар, Орест Эдуардович (1843—1885) — участник революционного движения в России, врач.

См. также 
 Ваймарер-Ланд
 Веймарн
 Веймарская республика